Sågbäcken kan syfta på:

 Sågbäcken (naturreservat, Torsby kommun) – ett naturreservat i Torsby kommun
 Sågbäcken (naturreservat, Älvdalens kommun) – ett naturreservat i Älvdalens kommun
 Sågbäcken, Älvdalens kommun – ett fritidshusområde i Älvdalens kommun
 Sågbäcken, Södra Anundsjöån – en bäck i Örnsköldsviks kommun i Moälvens avrinningsområde
 Sågbäcken, Kalix kommun – en bäck och station i Kalix kommun